Moeaki ist der Familienname folgender Personen:
 Folio Moeaki (* 1982), tongaischer Fußballspieler
 Makutu'u Moeaki (* 1983), tongaischer Fußballspieler
 Vava Moeaki, tongaischer Fußballspieler